|-
| (6901) Ройбишоп (Roybishop) || 1989 PA || 2 августа 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6902) Hideoasada ||  || 16 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (6903) 1989 XM || 1989 XM || 2 декабря 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (6904) Макгилл (McGill) ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6905) Мидзаки (Miyazaki) || 1990 TW || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6906) Johnmills || 1990 WC || 19 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6907) Гаррифорд (Harryford) || 1990 WE || 19 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6908) Кунимото (Kunimoto) ||  || 24 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6909) Лэвизон (Levison) ||  || 19 января 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6910) Икэгути (Ikeguchi) || 1991 FJ || 17 марта 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
| (6911) Нэнсигрин (Nancygreen) || 1991 GN || 10 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6912) Гримм (Grimm) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6913) Юкава (Yukawa) ||  || 31 октября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6914) Беккерель (Becquerel) || 1992 GZ || 3 апреля 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Генри Хольт,  Дэвид Леви
|-
| (6915) 1992 HH || 1992 HH || 30 апреля 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6916) Lewispearce || 1992 OJ || 27 июля 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 29 марта 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (6918) Манаслу (Manaslu) ||  || 20 марта 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (6919) Томонага (Tomonaga) || 1993 HP || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6920) Эсаки (Esaki) || 1993 JE || 14 мая 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6921) Джейнджекобс (Janejacobs) || 1993 JJ || 14 мая 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6922) Yasushi ||  || 27 мая 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (6923) Борцаккини (Borzacchini) || 1993 SD || 16 сентября 1993 || Стронконе || - 
|-
| (6924) Фукуи (Fukui) || 1993 TP || 8 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6925) Сусуму (Susumu) ||  || 24 октября 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 1 сентября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6927) Тонэгава (Tonegawa) ||  || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6928) Ланна (Lanna) ||  || 11 октября 1994 || Клеть || М. Тихи
|-
| (6929) Мисто (Misto) || 1994 UE || 31 октября 1994 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
|  ||  || 7 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6931) Кэндзабуро (Kenzaburo) ||  || 4 ноября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6932) Танигавадакэ (Tanigawadake) || 1994 YK || 24 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6933) Адзумаясан (Azumayasan) || 1994 YW || 28 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 25 декабря 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6935) Моризо (Morisot) || 4524 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6936) Кэссетт (Cassatt) || 6573 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6937) Валадон (Valadon) || 1010 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6938) Soniaterk || 5140 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6939) Lestone ||  || 22 сентября 1952 || Маунт-Вилсон || L. E. Cunningham
|-
|  ||  || 19 апреля 1972 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (6941) Далгарно (Dalgarno) || 1976 YA || 16 декабря 1976 || Гарвард || -
|-
| (6942) Юригуляев (Yurigulyaev) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6943) Моретто (Moretto) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6944) Elaineowens ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (6945) Dahlgren ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|  ||  || 15 сентября 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, L. Houziaux
|-
| (6947) Andrewdavis ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6948) Gounelle ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6949) Zissell || 1982 RZ || 11 сентября 1982 || Ок-Ридж || -
|-
| (6950) Simonek || 1982 YQ || 22 декабря 1982 || Верхний Прованс || F. Dossin
|-
|  ||  || 16 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6952) Никколо (Niccolo) || 1986 JT || 4 мая 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6953) Davepierce ||  || 1 августа 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6954) Потёмкин (Potemkin) ||  || 4 сентября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6955) Екатерина (Ekaterina) ||  || 25 сентября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6956) Гольбах (Holbach) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6957) 1988 HA || 1988 HA || 16 апреля 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6959) Mikkelkocha ||  || 3 ноября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|  ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6961) Аситака (Ashitaka) || 1989 KA || 26 мая 1989 || Мисима || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (6962) Summerscience || 1990 OT || 22 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 27 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6964) Кунихико (Kunihiko) ||  || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6965) Niyodogawa ||  || 11 ноября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6966) Вьеторис (Vietoris) ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|  ||  || 11 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6969) Santaro ||  || 4 ноября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (6970) Saigusa ||  || 10 января 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (6971) Omogokei || 1992 CT || 8 февраля 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6972) Гельвеций (Helvetius) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6973) Караян (Karajan) || 1992 HK || 27 апреля 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6974) Шолти (Solti) || 1992 MC || 27 июня 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6975) Хироаки (Hiroaki) || 1992 QM || 25 августа 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (6976) Канацу (Kanatsu) ||  || 23 мая 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (6977) Жокур (Jaucourt) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6978) Хиронака (Hironaka) || 1993 RD || 12 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6979) Сигэфуми (Shigefumi) || 1993 RH || 12 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6980) Кюсакамото (Kyusakamoto) ||  || 16 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6981) Chirman ||  || 15 октября 1993 || Bassano Bresciano || -
|-
| (6982) Сесарчавес (Cesarchavez) ||  || 16 октября 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6983) Комацусакё (Komatsusakyo) || 1993 YC || 17 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6984) Льюискэрролл (Lewiscarroll) || 1994 AO || 4 января 1994 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, Т. Урата
|-
|  ||  || 31 октября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6986) Асамаяма (Asamayama) || 1994 WE || 24 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6987) Ониосидаси (Onioshidashi) || 1994 WZ || 25 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6989) Хосиносато (Hoshinosato) ||  || 6 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6990) Тоя (Toya) ||  || 9 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6991) Титибу || 1995 AX || 6 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6992) Минано-мати (Minano-machi) ||  || 27 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 28 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6995) Минояма (Minoyama) ||  || 24 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6996) Альфенслебен (Alvensleben) || 2222 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6997) Лаомедон (Laomedon) || 3104 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6998) Титон (Tithonus) || 3108 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6999) Мейтнер (Meitner) || 4379 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7000) Кюри (Curie) || 1939 VD || 6 ноября 1939 || Уккел || Фернанд Риго
|}